Cultura chavín, civilització preincaica desenvolupada durant l'horitzó primerenc centrada a Chavín de Huántar
 Chavín de Huántar, lloc i monument arqueològic, al districte de Chavín de Huántar, província de Huari, departament d'Ancash, al Perú
 Regió de Chavín, antiga regió del Perú (1987 i 1992) amb capital a Huaraz